Atos – muszkieter, postać w powieści A. Dumasa
 Atos – odruch toniczny szyjny asymetryczny
 Atos – święta góra prawosławia w Grecji
 Atos – międzynarodowe przedsiębiorstwo z branży informatycznej mające siedzibę główną w Bezons we Francji